Натуральне число 783
 783 рік до нашої ери
 783 рік нашої ери